Cabrales (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio Asturië
Cabrales (kaas), een Spaanse blauwgeaderde koeienkaas